Tintelnot ist der Nachname folgender Personen:

 Hans Tintelnot (1909–1970), deutscher Kunsthistoriker
 Monika Tintelnot (1913–2008), deutsche VHS-Leiterin und Übersetzerin